Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 92-es, továbbá 92A, 92E, 92Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

Magyarország 

 92-es busz (Budapest)
 92A busz (Budapest)
 92-es busz (Budapest, 1958–1959)megszűnt
 92-es busz (Budapest, 1959)megszűnt
 92A busz (Budapest)megszűnt
 92Y busz (Budapest)megszűnt

 92-es busz (Debrecen)megszűnt
 92A busz (Debrecen)megszűnt

 92E busz (Kecskemét)

 92-es busz (Nyíregyháza)

 92E busz (Szeged)

Lengyelország 

 92-es busz (Szczecin)